Села:
 Гоноратка — Вінницька область, Оратівський район
 Гоноратка — Рівненська область, Дубенський район